Conculus är ett släkte av spindlar. Conculus ingår i familjen Anapidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Conculus